Something to Say – album di Richie Kotzen del 1997
 Something to Say – album di Matthew West del 2008